Bad Taste (ou conhecida como Smekkleysa) é uma gravadora de selo islandês.

História
Situada em Reykjavík, na Islândia, Smekkleysa foi fundada em 1986 pelos membros do The Sugarcubes, também desta mesma localidade. 
A marca se especializou não só em música, mas, também em livros de poesia, curta-metragens, cartões de saudação e presentes islandeses.

A mudança de nomes foi inspirada por um manifesto de Pablo Ruiz Picasso: “Good taste and frugality are the enemies of creativity.” (em português, Bom gosto e moderação são inimigos da criatividade.)

Alguns artistas que compõe o selo islandês:

Björk
Sigur Rós
Mínus 
Ghostigital

Ligações externas
 Site Oficial
Smekkleysa Perfil em Discogs.com
"Smekkleysa/Bad Taste" Profile's Myspace
Grapewire.com Divulgador de mídia digital da gravadora.
Smekkleysa em Last.fm

Gravadoras da Islândia